Fortsetzungssatz von Tietze
 Satz von Tietze (Konvexgeometrie)